Holtz är ett efternamn som bärs av 190 personer i Sverige. Det kan avse:

Daniel Holtz, en rollfigur i TV-serien Angel
Eva Lisa Holtz (1739–1818), värshusinnehavare, känd som Sola i Karlstad
 Folke Holtz (1892–1964), läkare
 Wilhelm Holtz (1836–1913)), tysk fysiker och uppfinnare

Svenska efternamn